Magnesiumchloride
 Europese weg 511